Вильхермсдорф () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт. Население составляет 5081 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,64 км². Официальный код — 09 5 73 133.

Коммуна подразделяется на 10 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии